La gare d'Aïn Affra est une gare ferroviaire algérienne située sur le territoire de la commune de Mechroha, dans la wilaya de Souk Ahras.

Situation ferroviaire 
La gare est située la localité d'Aïn Affra, dans le nord de la commune de Mechroha, sur la ligne d'Annaba à Djebel Onk. Elle est précédée de la gare d'Aïn Tahmimine et suivie de celle de Mechroha.

Histoire

Service des voyageurs

Accueil

Desserte 
La gare d'Aïn Affra est desservie par les trains régionaux de la liaison Annaba - Tébessa.

Intermodalité

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ligne d'Annaba à Djebel Onk
 Liste de gares en Algérie

Liens externes 
 .

Gare dans la wilaya de Souk Ahras
Gare-Ain Affra